Madison Square Garden – hala sportowo-widowiskowa w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.

Madison Square Garden może też odnosić się do:

Dawne areny 
 Madison Square Garden (1879)
 Madison Square Garden (1890)
 Madison Square Garden (1925)